Сокращение НТД может означать:
 Научно-техническая деятельность — техническая деятельность, находящаяся на стыке научной и инженерной деятельности.
 Новый тайваньский доллар — денежная единица Тайваня.
 Нормативно-техническая документация